Les Ailes, un film de 1916 de Mauritz Stiller ;
 Les Ailes, un film de 1927 de William A. Wellman ;
 Les Ailes, un film de 1966 de Larisa Shepitko ;
 Les Ailes, une revue d'aviation.